Die 1. Division 2003 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 29. März 2003 und endete am 1. November 2003.

Modus 
Die Liga wurde auf 22 Vereine aufgestockt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2004 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Premjer-Liga 2002
 Anschi Machatschkala
 PFK Sokol Saratow

Die 14 Vereine, die in der 1. Division 2002 die Plätze 3 bis 16 belegten
 Tom Tomsk
 Kuban Krasnodar
 Amkar Perm
 Spartak Naltschik
 FK Chimki
 FK Lada Toljatti
 Lokomotive Tschita
 Kristall Smolensk
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 SKA-Energija Chabarowsk
 Fakel Woronesch
 Neftechimik Nischnekamsk
 Wolgar-Gazprom Astrachan
 Dynamo Sankt Petersburg

sowie die sechs Zonensieger der 2. Division
 Terek Grosny
 Baltika Kaliningrad
 Metallurg Lipezk
 Metallurg-Kusbass Nowokusnezk
 Lisma-Mordowija Saransk
 Ural Jekaterinburg

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2003
2003